

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jean-François Stévenin (1944-2021), acteur et réalisateur français ;
 Jean-Joconde Stévenin, (1865-1956), abbé valdôtain, un des fondateurs du mouvement politique autonomiste Union valdôtaine ;
 Pierre Stévenin, (1995- ), acteur français ;
 Robinson Stévenin,  (1981- ), acteur français ;
 Salomé Stévenin, (1985- ), actrice française ;
 Sagamore Stévenin, (1974- ), acteur français.

Voir aussi 
 Famille Stévenin

Homonymie de patronyme